Als Molly Picon Theatre, also ein Theater, das nach der populären jüdischen Schauspielerin Molly Picon benannt wurde, firmierten zwei verschiedene Theater in New York City:

 das vorherige Second Avenue Theatre an der 12th Street und 2nd Avenue (von 1930 bis ?)
 das vorherige Jolson's 59th Street Theatre an der 932 Seventh Avenue und West 58th Street (vom 12. Oktober 1942 bis spätestens 12. Februar 1943)